SUF, Suf eller suf kan syfta på:

 IATA:s flygplatskod för Lamezia Termes internationella flygplats i Italien. 
 Svenska Uppfinnareföreningen
 Svenskt utlandsregistrerat företag
 Sveriges Urmakareförbund 
 Sveriges Utrikespolitiska Föreningar
 Sydnärkes utbildningsförbund
 Syndikalistiska ungdomsförbundet